IMQ est un sigle qui peut désigner :
 Institut maritime du Québec, un établissement d'enseignement de niveau collégial situé à Rimouski, au Québec (Canada).

IMQ est un code qui peut désigner :
 L', un aéroport desservant les villes de Makou et de Showt, dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan occidental.

Code IATA des aéroports